Název Geokčaj může znamenat:

 Göyçay (rajón) – rajón v Ázerbájdžánu
 Göyçay (město) – město v Ázerbájdžánu
 Göyçay (řeka) – řeka v Ázerbájdžánu